Fontanarossa peut désigner :

Personnes 
 Roberto Fontanarrosa (1944-2007), écrivain et auteur de bandes dessinées argentin ;
 Susanna Fontanarossa (1435-1489), mère de Christophe Colomb

Lieux 
 Un faubourg de Catane, en Sicile
 L'Aéroport de Catane-Fontanarossa, situé sur le site de cette commune ;
 Fontanarossa, un hameau de la commune de Gorreto en Ligurie dont Susanna Fontanarossa serait, selon certaines sources, originaire.